Microscydmus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Félicien Henry Caignart de Saulcy och Jules Croissandeau 1893. Microscydmus ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattbaggar
Microscydmus